Erste Bank Open 2020 — 46-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в столице Австрии городе Вена и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2020 году турнир проходил с 26 октября по 1 ноября.

Прошлогодние победители:

 в одиночном разряде —  Доминик Тим
 в парном разряде —   Раджив Рам и  Джо Солсбери

Участники основной сетки в одиночном разряде

Посев игроков 

 1 Рейтинг по состоянию на 19 октября 2020.

Особая категория игроков

Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 

  Новак Джокович
  Деннис Новак
  Юрий Родионов
  Янник Синнер

Теннисисты, получившие специальный допуск (SE) 

  Дэн Эванс

Теннисисты, получившие доступ в основную сетку одиночного разряда с использованием защищенного рейтинга (PR) 

  Кевин Андерсон
  Кей Нисикори

Победители квалификационного турнира (Q) 

  Аттила Балаж
  Аляж Бедене
  Норберт Гомбош
  Вашек Поспишил

Теннисисты, счастливые участники потерпевшие поражение в квалификации (LL) 
  Лоренцо Сонего
  Джейсон Цзюн
 Виталий Сачко

Отказ 

  Маттео Берреттини → заменен на  Тейлора Фрица
  Фабио Фогнини → заменен на  Филипа Краиновича
  Давид Гоффен → заменен на  Ян-Леннарда Штруффа
  Джон Изнер → заменен на  Алекса де Минора → заменен на  Лоренцо Сонего
  Милош Раонич → заменен на  Хуберта Хуркача
  Диего Шварцман → заменен на  Джейсон Цзюн
 Кей Нисикори → заменен на  Виталий Сачко

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 

Австрия
Теннис
Октябрь 2020 года